Yi Ho kan syfta på följande platser:

Kina 

 Yi He (vattendrag i Kina, Henan), 
 Yi He (vattendrag i Kina, lat 34,11, long 118,26), 
 Wuding He, vattendrag, Shaanxi, 

Robotskapade Kinaförgreningar